Jméno a příjmení Šalom Kohen (přepisováno též Šalom Cohen nebo Shalom Cohen) má více nositelů:

 Šalom Kohen (politik) (1926–1993) – izraelský politik
 Šalom Kohen (diplomat) (* 1955) – izraelský diplomat
 Šalom Hakohen (1771–1845) – židovský básník